Ачи́т — посёлок городского типа в Свердловской области России, административный центр Ачитского городского округа.

География 
Посёлок расположен на берегах реки Ачит — правого притока Бисерти, в 196 километрах к западу от Екатеринбурга и в 13 километрах от железнодорожной станции Уфимка (на линии Казань — Екатеринбург).

Южнее Ачита проходит автодорога федерального значения  Пермь — Екатеринбург.

Часовой пояс

История 

Первое поселение на Ачитке возникло в XVII веке во время освоения пути в Сибирь. В 1735 году на этом месте была построена Ачитская крепость для защиты русских поселений и заводов от башкир. В 1754 году Татищевым построена деревянная крепость для защиты от набегов башкир. После окончания крестьянской войны Ачит превратился в трактовое село, население которого занималось хлебопашеством, извозом, ямщиной. В годы гражданской войны село неоднократно переживало трагедии, связанные с противоборством белого и красного движений.

С февраля 1924 года Ачит стал административным центром сельскохозяйственного района, в котором имелись 3 водяные мельницы и ГЭС. В 1960-е колхозы района были объединены в мясо-молочный совхоз «Ачитский».

В 1968 году Ачит получил статус посёлка городского типа.

15 февраля 2016 в поселке образовано  постоянное судебное присутствие Красноуфимского районного суда.

Население 

Структура
По данным переписи населения 2002 года, национальный состав Ачита следующий: русские — 89,6 %, татары — 5,8 %, марийцы — 1,5 %. По данным переписи 2010 года, в посёлке проживали 2281мужчина и 2667женщин.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Ачитского городского округа
 Информация о посёлке Ачит и Ачитском районе
 Блог об Ачите
 Ачитская районная территориальная избирательная комиссия
 Ачитский городской портал

 
Населённые пункты на реке Ачит